riječna flotila Republike Austrije
Austro-ugarska ratna mornarica